Geografia
 Traunstein (Alemanha) - cidade alemã da região administrativa da Alta Baviera
 Traunstein (distrito) - distrito da Alemanha localizado no estado da Baviera
 Traunstein (Baixa Áustria) - cidade austríaca localizada no estado da Baixa Áustria
 Traunstein (montanha) - montanha na Áustria no estado da Alta Áustria

Biologia
 Traunsteinera - género botânico pertencente à família das orquídeas